Стефано Татаи (; 23 марта 1938, Рим — 29 мая 2017, Тенерифе) — итальянский шахматист; международный мастер (1966).

В составе национальной сборной участник 9-и Олимпиад (1966, 1970—1976, 1984—1988, 1992) и 2-х командных чемпионатов Европы (1989—1992).

Спортивные достижения

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Италии